The Sentinel (в США была издана как The Sentry) — компьютерная игра, созданная Джеффом Крэммондом, изданная компанией Firebird Software в  году для Commodore 64 и портированная на BBC Micro (самим Крэммондом), Amstrad CPC, ZX Spectrum (Майком Фолином), Atari ST, Amiga (оба Стивом Баком) и PC (Майком Роллом). The Sentinel является одной из первых игр, которые выполнены в полном 3D для домашних компьютеров.

The Sentinel лучше всего описать как «игру управления энергией». Игра обладает видом от первого лица и несколькими тысячами уровней.

Сюжет 
Во Вселенной зародилось всемогущее, всесильное существо, известное под именем «Стражник» (): оно захватывает одну планету за другой, поглощая всю её энергию. Для борьбы с ним был создан телепатический робот «Синтоид» (который, как и «Стражник», способен поглощать и использовать энергию).

Игровой процесс 

Игрок выполняет роль «Синтоида» — телепатического робота, который контролирует множество сюрреалистичных шахматных ландшафтов, — поднимаясь с самой нижней точки (где игра начинается) по направлению к наивысшей платформе.

Наивысшую точку уровня занимает «Стражник», который сканирует пространство вокруг себя. После попадания в поле зрения «Стражника» у «Синтоида» есть 5 секунд, чтобы телепортироваться в другое место уровня (при этом точка для перемещения должна быть ниже текущей позиции); в противном случае «Стражник» начинает выкачивать энергию из «Синтоида» (и в конечном итоге «Синтоид» погибает).

Цель игры — уничтожить «Стражника» и, заняв его место, переместиться на следующей уровень.

«Синтоид» не может свободно перемещаться по уровню — он может смотреть вокруг и собирать энергию из объектов, разбросанных по ландшафту. С помощью энергии «Синтоид» может создавать объекты игрового мира:
 Валуны — для занятия более высокой позиции;
 Деревья — для блокирования обзора стражника;
 Пустые оболочки — в которые он может перемещать своё сознание (таким образом, занимая новые точки ландшафта).

Помимо этого «Синтоид» может телепортироваться в случайное место уровня.

Продолжение 
Превью несуществующего сиквела, названного «Monolith», появилось в 1995 в итальянском журнале  как первоапрельская шутка. Настоящее продолжение — получившее название Sentinel Returns — было выпущено для PC и PlayStation в 1998 году.

Существует несколько бесплатных неофициальных ремейков игры, среди которых:
 1998 — The Sentinel: Sentry Эммануэля Айкарта;
 2006 — Zenith Джона Валентайна;
 2006 — Sentinel Джорджа Роттенштайнера.

Отзывы и награды

Commodore 64 
Обозреватели журнала об играх для Commodore 64  назвали игру выдающейся и наградили «золотой медалью». Рой Вагнер из журнала Computer Gaming World написал положительную рецензию версии для Commodore 64, отметив, что игра — выдающаяся и вызывает привыкание. Обозреватель журнала  поставил The Sentinel 90 % и назвал её игрой года.

В журнале Retro Gamer в 2006 году The Sentinel была поставлена на 1-е место в списке лучших игр Commodore 64.

Amiga 
В рецензии журнала  обозреватель поставил версии для Amiga 94 % и назвал её одной из самых оригинальных игр для домашних компьютеров. Журнал  — в 1991 году поставил The Sentinel на двадцатое место в списке лучших игр для Amiga всех времён.

ZX Spectrum 
Версия для ZX Spectrum получила награду журнала CRASH; в своей рецензии авторы журнала поставили игре 97 % и похвалили атмосферность, оригинальность и напряжённость игрового процесса. Журнал Your Sinclair поставил игру на девятое место в списке 100 лучших игр для ZX Spectrum.

Игра получила премию Golden Joystick Awards в номинации «Лучшая оригинальная игра 1986 года».

Amstrad CPC 
Рецензенты Amstrad Computer User сообщили, что игра имеет уникальные качества, требует интеллекта, быстрого мышления и острого ума

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игры для DOS
Игры для Amiga
Игры для Atari ST
Игры для Amstrad CPC
Игры для BBC Micro
Игры для Commodore 64
Игры для ZX Spectrum
Компьютерные головоломки
Компьютерные игры 1986 года
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры с процедурной генерацией игрового мира
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании